Krebs kan have flere betydninger:
 Krebsdyr – en slags leddyr
 Storkrebs – en klasse af krebs
 Krebsen – et astronomisk stjernebillede
 Krebsen (stjernetegn) – et astrologisk stjernetegn
 Krebs (slægt) – en dansk slægt
 Citronsyrecyklus – Krebs' cyklus er en vigtig del af stofskiftet

Se også
 Krebsens vendekreds (flertydig)